Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2020 проводился со 5 по 9 февраля 2020 года в городе Йёнчёпинг.

В чемпионате приняло участие 16 команд.

Чемпионом стала команда Karlstads CK, Edin (Карлстад; скип Никлас Эдин); команда кёрлинг-клуба Karlstads CK выиграла чемпионат в 11-й раз в своей истории, Никлас Эдин как скип команды — в 7-й раз. Серебряные медали завоевала команда Karlstads CK, Magnusson (Карлстад; скип Даниэль Магнуссон). Бронзовыми призёрами стали проигравшие в полуфиналах команды: Norrköpings CK, Lindström (Норрчёпинг; скип Александр Линдстрём) и Amatörföreningens CK, Adersteg (Сундбюберг; скип Andreas Andersteg).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2020 и чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2020.

Формат турнира

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом: источник: )

Результаты соревнований

Предварительный этап

Стадия А (A-stege) 
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию В.

Стадия B (B-stege) 
Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию С.

Стадия C (C-stege) 
Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.

Медальный этап (Slutspel) 

Время начала матчей указано местное (UTC+1:00).

Четвертьфиналы. 8 февраля, 16:00

Полуфиналы. 9 февраля, 9:00

Финал. 9 февраля, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2020

2020
Спорт в Швеции в 2020 году
Февраль 2020 года
Спортивные соревнования в Йёнчёпинге